«Скуби Ду и Лох-несское чудовище» () — полнометражный рисованный мультипликационный фильм 2004 года, седьмой в серии о Скуби-Ду, выпущенных сразу на видео. Релиз состоялся 22 июня 2004 года.

Сюжет 
Герои фильма отправляются в Шотландию, где находится родовой замок Дафны. После того, как они увидели в окне монстра, а потом он ещё и гнался за Шэгги и Скуби-Ду, сомнений не осталось — Лох-несское чудовище существует.

Роли озвучивали 
 Фрэнк Уэлкер — Скуби-Ду / Фред Джонс / Лэхлан Хаггарт
 Кейси Кейсем — Шэгги Роджерс
 Минди Кон — Вельма Динкли
 Грей Делайл — Дафна Блейк / Шеннон Блейк
 Майкл Белл — Дункан Макгаббин / Макэнтайер
 Джефф Беннетт — Дэл Чиллман / Сэр Йен Локсли
 Шина Истон — профессор Фиона Пэмброук
 Джон Ди Маджо — Колин Хаггарт
 Фил Ламарр — Ангус Хаггарт

Факты 

 Первый из мультфильмов серии, выпущенный сразу на видео. Герои носят ту же одежду, что и в мультсериале «Что новенького, Скуби-Ду?».
 Ретро-стиль изображения меняется, начиная с этого мультфильма — герои нарисованы так же, как и в мультсериале «Что новенького, Скуби-Ду?».

Новелизация 
Издательство «Scholastic Inc.» выпустило иллюстрированную книгу по мотивам мультфильма. Автор — Сьюзанн Уэйн ().

Ссылки 
 
 

Мультфильмы США 2004 года
Мультфильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Мультфильмы о Скуби-Ду
Мультфильмы о динозаврах
Полнометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США
Мультфильмы Джо Сичты